

Geografia

Austria 
 Steinfeld – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Niemcy 
 Steinfeld – dzielnica Bismark (Altmark)
 Steinfeld – dzielnica gminy Broderstorf w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Steinfeld – gmina w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Frankonia, w powiecie Main-Spessart
 Steinfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Steinfeld – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg
 Steinfeld – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Steinfeld (Oldenburg) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Vechta

Zobacz też 
 Raben Steinfeld
 Steenfeld
 Steinsfeld